Стивен Лестер Ривз (;  — ) — американский  и актёр.

Ранние годы 
Стив Ривз родился в , Монтана, 21 января 1926 года и был единственным ребенком у Голден и Лестера Ривзов. В 1940 году начал заниматься с отягощениями по собственной программе в зале Эдда Ярика в Окленде, Калифорния. Стив окончил  в 1944 году, и 12 сентября того же года был призван в армию. После полугодовой подготовки его подразделение уже воевало на Филиппинах. Рядовым 25-й пехотной дивизии США он участвовал в битве при Балет Пасс. 18 сентября 1946 года Стив Ривз вернулся в США. Уволившись со службы, он сразу же отправился в Окленд к культуристу и тренеру Эдду Ярику, чтобы в его зале продолжить тренировки.

Личная жизнь 
На протяжении жизни у Стива Ривза было три брака. Впервые он женился в 1955 году на девушке по имени Сандра Смит. Пара развелась спустя год женитьбы. Второй брак состоялся в 1963 году с девушкой по имени Элин. Брак продлился 26 лет, до 1989 года, когда умерла его супруга. Третий раз Стив Ривз женился на девушке по имени Дебора и продлился он до смерти Стива в 2000 году. Ни от одного из браков у Стива детей не было.

Карьера

Карьера культуриста 
В декабре 1946 года, всего через три месяца после возвращения, Стив выступил на своих первых соревнованиях «Мистер Тихоокеанское побережье» в Портленде, которые выиграл. В мае 1947 года Стив выиграл соревнования «Мистер Западная Америка», проведённые в Лос-Анджелесе, завоевав в том числе отдельные награды за лучшие руки, лучшую грудь и лучшие ноги культуриста. Месяцем позже 21-летний Ривз стал самым молодым в истории обладателем титула «Мистер Америка», победив 35 соперников, включая будущих звёзд Джорджа Эйфермана, который был «Мистером Америка» 1949 года, и Джона Фарботника — «Мистера Америка» и «Мистера Мира» 1950 года.

В этот период Стив Ривз становится на следующие почти 20 лет основной звездой так называемого Побережья мускулов в Венисе, Калифорния. На пляжах он производит ошеломляющее впечатление на людей, впервые увидевших культуриста, в то, новое для спорта культуризм время. За ним ходят толпы удивленных людей, благодаря его приятной внешности и невиданной до этого, гипертрофированной мускулатуре. Редактор журналов о бодибилдинге Билл Говард о Стиве Ривзе:

В 1948 году Берт Гудрич организовал в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе соревнования «Мистер США». В них приняли участие несколько бывших «Мистеров Америка», включая Ривза. В свои 22 года и ещё не на пике своей формы, он стал вторым после известного культуриста Кленси Росса.

Неудача не обескуражила Ривза и он решил выступить на самом престижном турнире —  «Мистер Вселенная» в Лондоне, в те времена конкурса Мистер Олимпия ещё не существовало. Юный Ривз проиграл титул легендарному , которому было уже 38 лет и который думал уже уходить из спорта. Желая победы, Стив отправился в Канн (Франция), и завоевал титул «Мистер Мира». В 1949 году он вновь участвует в борьбе за титул «Мистер США», но проиграл всё тем же Джону Гримеку и Кленси Россу.

24 июля 1950 году после хорошей подготовки Стив Ривз выиграл конкурс «Мистер Вселенная», победив будущую легенду бодибилдинга и кумира Арнольда Шварценеггера — Рега Парка. После этой победы Стив решил переключиться на кинематограф.

В историю бодибилдинга Стив Ривз вошел еще, и как автор, забытого ныне упражнения для спины, известной, как тяга Ривза со штангой. Суть упражнения в том, что штанга берется не за гриф, а за блины, а дальше выполняется тяга штанги к поясу стоя в наклоне. В результате, нагрузка с широчайших мышц смещается на трапециевидные мышцы и на весь плечевой пояс. Помимо развития спины тяга Ривза способствует также развитию мышц предплечий и силы хвата.

История выступлений

Актёрская карьера 
Стив Ривз стал первым широко известным в мире актёром-культуристом: он был для культуристов кумиром, каким после него стал Арнольд Шварценеггер. Благодаря мировой популярности его фильмов, главным образом двум лентам о Геркулесе, которые распространились даже за железным занавесом, многие люди впервые узнали о культуризме (бодибилдинге).

Мировую славу принесли ему 2 фильма о Геркулесе в 1957 и 1959 годах, которые облетели мир в разное время и принесли большой доход. Образ Геракла в роли Стива Ривза считается непревзойдённым. Другие известные фильмы — «Последние дни Помпеи» (1959), «Хаджи-Мурат — Белый Дьявол» (1959),«Багдадский вор» (1961), «Пират Морган» (1961), «Троянская война» (1961) и другие. Во время съёмок картины «Последние дни Помпеи» Ривз получает травму плеча, однако продолжает выполнять трюки. Усугубление травмы заставляет его прекратить карьеру бодибилдера. Перед фильмами Стиву, как и впоследствии Арнольду Шварценеггеру, приходится уточнять вес в контракте, чтобы не казаться зрителям слишком нереальным.

Свою кинокарьеру Ривз начал в США, но в конце 1950-х годов перебрался в Европу и снимался в основном в итальянских фильмах. Во многом благодаря этому Стив пользовался большей популярностью за пределами Америки.

После 1968 года Стив бросает карьеру актёра, покупает ранчо в Калифорнии и начинает заниматься лошадями и бизнесом. Уйдя из шоу-бизнеса, он всецело посвящает себя разведению лошадей. Ривз становится президентом Дома советов Моргана () в Сан-Диего и гранд-маршалом ежегодного парада в Эскондидо.

В конце 1990-х годов были случайно найдены рукописные сведения о тренировках Стива Ривза в период до призыва в армию. Записи случайно нашёл владелец дома, где когда-то юный Ривз проводил свои занятия. Они были написаны мелом на доске, закрытой обоями, и простояли больше 50 лет нетронутыми. Журнал «Flex» опубликовал сенсационные открытия в специальной статье с фотографиями доски с тренировками.

Фильмография

Значение творчества Стива Ривза 
Своими фильмами Стив Ривз привнёс наибольший вклад в популяризацию культуризма. Во времена Стива Ривза этот вид спорта был новым и неизвестным. Фильмы Ривза впервые показали широкой общественности человека, развившего своё тело в результате занятий культуризмом, а позже его дело продолжил Арнольд Шварценеггер.

Почти три десятилетия словосочетание «Стив Ривз» в разных странах мира было образным названием культуриста или просто сильного человека, а с середины 1980-х годов сменилось словом «Арнольд».

Примечания

Ссылки 
 An Interview with Steve Reeves by Roy Frumkes, from The Perfect Vision Magazine, Volume 6 Issue #22 July 1994.
 How Steve Reeves Trained by John Grimek — Журнал Muscular Development, Ноябрь 1964. Account of how Reeves trained to prepare for the 1950 Mr. Universe competition at the York Barbell Club gym.
 Feature Films: Hercules
 Steve Reeves Gallery
 Steve Reeves Secrets of a Mr. America Physique
 Журнал «IronMan». Статья «Стив Ривз. Путь легендарной суперзвезды к культуристическому бессмертию.»

Участники Второй мировой войны
Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере